El término lengua flexiva puede referirse a:

 Una lengua que tiene un sistema flexión nominal o verbal extensivo.
 Una lengua sintética, es decir, un tipo de lengua que combina muchos morfemas por palabra.
 Una lengua fusionante en la que cada sufijo flexivo expresa varias categorías gramaticales simultáneamente. Este uso de la expresión lengua flexiva ya no es vigente.